Носса-Сеньора-да-Граса:
 Носса-Сеньора-да-Граса — гражданский приход в Кабо-Верде на острове Сантьягу, муниципалитет Прая.
 Носса-Сеньора-да-Граса — район (фрегезия) в Португалии, округ Порталегре. муниципалитет Низа.
 Носса-Сеньора-да-Граса — старинная крепость в деревне Алкасова, субрегион Алту-Алентежу, Португалия.

См. также 
 Носса-Сеньора-да-Граса-душ-Деголадуш
 Носса-Сеньора-да-Граса-де-Повуа-и-Меадаш